Павлычев — русская фамилия. Женский вариант — Павлычева.

 Павлычев, Антон Павлович (род. 1978) — российский хоккеист.
 Павлычев, Валентин Николаевич (род. 1936) — российский предприниматель.
 Павлычева, Антонина Павловна (1900—1977) — советская актриса.